Regno Unito
Newhall – parrocchia civile del Cheshire
Newhall – località del Derbyshire
Stati Uniti d'America
Newhall – comune dell'Iowa
Newhall – località del comune di Santa Clarita (California)